Thailand Open 1994 (также известен как Kloster Thailand Open 1994 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в марте 1994 года в Бангкоке, Таиланд (финал состоялся 13 марта). Победителем турнира стал местный игрок Джеймс Уоттана, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:7.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Thailand Open
1994 год в снукере